Sivec ist ein der Familienname folgender Personen

 Herbert Sivec (* 1933), österreichischer Politiker
 Ivan Sivec (* 1949), slowenischer Dichter und Schriftsteller
 Klaus Sivec, österreichischer Eishockeyspieler
 Leo Sivec (* 1958), österreichischer Eishockeyspieler und -trainer